Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Apia International Sydney 2017 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 6. bis 8. Januar stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Sydney